Castillo steht für:

 Castillo (Familienname), der Familienname Castillo
 Castillo (Stadt), eine Kleinstadt in der Dominikanischen Republik
Burgen in Spanien:
 Castillo de Castellar, bei Castellar, Andalusien 
 Castillo de El Collado
 Castillo de Monasterio de Rodilla
Weiteres:
 Castillo Point, Landspitze im Marie-Byrd-Land, Antarktika

im National Register of Historic Places (NRHP) gelistete Objekte:
 Castillo de San Marcos National Monument, in St. Augustine, Florida, ID-Nr. 66000062
 Castillo de Serralles, in Ponce, Puerto Rico, ID-Nr. 80004494

Siehe auch:
 El Castillo
 Castilho
 Castello (Begriffsklärung)